Álvaro Pais ist der Name folgender Personen: 

* Álvaro Pais, portugiesischer Name von Alvarus Pelagius (1275/1280–1350), franziskanischer Theologe und Bischofs von Silves 
 Álvaro Pais (Beamter), portugiesischer Hofbeamter